Козелев — еврейская фамилия. Известные носители:

 Козелев, Александр (1903—1971) — пианист и дирижёр российского происхождения.
 Козелев, Борис Григорьевич (1891—1937) — советский профсоюзный деятель.
 Козелев, Пауль (1911—1993) — датский психолог и психоаналитик.